Eichendorf ist der Name folgender Ortschaften:

Deutschland:
 Eichendorf, Markt im Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Eichendorf (Eberfing), Ortsteil der Gemeinde Eberfing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Frankreich:
 Chenois (ehemals Eichendorf im Landkreis "Name?", Elsaß-Lothringen), eine Gemeinde im Département Moselle, Frankreich

Polen:
 Eichendorf, bis 1929: Dombrowken, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Dąbrówka (Orzysz) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Eichendorf, bis 1938 Königlich Dombrowka, Dorf im Kreis Oppeln, Oberschlesien, seit 1945: Dąbrówka Dolna  in der Woiwodschaft Oppeln
 Eichendorf, bis 1938 Pollentschine, Dorf im Kreis Trebnitz, Schlesien, seit 1945: Boleścin (Trzebnica) in der Woiwodschaft Niederschlesien 
 Eichendorf, Dorf im Kreis Warthbrücken, Wartheland, jetzt: Dąbrowa (Koło) in der Woiwodschaft Großpolen

Russland:
 Eichendorf, Dorf im Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Киселёво/ Kisseljowo in der Oblast Kaliningrad; siehe: Nowokolchosnoje

Slowakei:
 Eichendorf, Dorf in Mähren, seit 1945: Dúbrava (Levoča) im Okres Levoča

Eichendorf ist ein Familienname:
 Walter Eichendorf

Siehe auch:
 Eichendorff